SPINK5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 064 амінокислот, а молекулярна маса — 120 714.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки